

Patronymie 

 Ambroise Challe (1799-1883), avocat, historien, homme politique et officier de la Légion d'honneur.
 André Hubert Léon Challe (1875-1957), général français.
 Bernard Georges André Joseph Challe (1906-1977), général d'armée aérienne dans l'armée de l'air française.
 Bernard Challe (1939- ), magistrat français.
 Claude Challe (1945- ), DJ français connu principalement pour être le fondateur de Buddha Bar. 
 Charles-Michel-Ange Challe (1718-1778), peintre et architecte français.
 Georges Émile Paul Challe (1864-1917), général français de l'Armée de terre (infanterie), mort pour la France.
 Le lieutenant-colonel Léon Challe (1898-1984), était un aviateur militaire français.
 Le colonel René Challe (1913-2006), était un aviateur militaire français.
 Robert Challe (1659-1721), écrivain français.
 .
 Simon Challe (1719-1765), sculpteur français.
Suzanne Challe, (1926-2012) magistrate française.

Toponymie 

 Le parc national Llanos de Challe, parc national situé dans la région d'Atacama au Chili.

Défense 
 Plan Challe : série de grandes opérations menées par l'armée française durant la guerre d'Algérie.
 Ligne Challe : une ligne de défense armée entre l'Algérie et la Tunisie, constituée pendant la guerre d'Algérie.